Eyde ist der Familienname folgender Personen:

 Edythe Eyde (1921–2015), US-amerikanische Autorin, siehe Lisa Ben
 Sam Eyde (1866–1940), norwegischer Ingenieur und Industrieller